Термин Дарьен (, ) может относиться к следующим объектам:
 Дарьен — провинция в Панаме
 Дарьен — город и муниципалитет в Колумбии
 Дарьен — залив на юге Карибского моря, омывает побережья Колумбии и Панамы
 Национальный парк Дарьен — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО в Панаме
 Проект «Дарьен» — неудавшаяся попытка создания шотландской колонии в заливе Дарьен

Города в США 
 Дарьен (Коннектикут)
 Дарьен (Джорджия)
 Дарьен (Иллинойс)
 Дарьен (Нью-Йорк)

См. также 
 Дарьенский пробел — крупный участок неосвоенной территории на границе Центральной и Южной Америки.
 Дарьенский перешеек — одноимённый с заливом Дарьен перешеек, разделяющий Северную Америку от Южной.